Angelo Colombo (1899-1940) – ex calciatore italiano, difensore
 Angelo Colombo (1935-2014) – ex calciatore italiano, portiere
 Angelo Colombo (1942-) – ex calciatore italiano, portiere
 Angelo Colombo (1961-) – allenatore ed ex calciatore italiano
Angelo Donato Colombo (1986-) – attore italiano